Руви́м Моисе́евич Ку́лишер (1828, Дубно, Волынская губерния — 1896, Киев) — российский медик, доктор медицины и публицист. Отец математика Александра Кулишера.

Биография 
Родился в Волынской губернии, окончил гимназию в Житомире, 4 курса естественного отделения Санкт-Петербургского университета и Медико-хирургическую академию. В 1874-76 гг. уезжал стажироваться за границу (Германия, Швейцария). Работал в военных госпиталях Луцка, Могилёва, Каменец-Подольска, Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. С 1885 года в отставке. Был дружен с Н. И. Пироговым и В. Склодовским (отцом М. Кюри-Склодовской), который передал ему на хранение рукопись книги Марии Кюри. Печатался в «Восходе», Еврейской библиотеке (см. статью Русский перевод Ветхого завета, 1871), Биржевых ведомостях, «Archiv fur Anatomie und Physiologie» и других

Избранное 
 «Итоги, Надежды и ожидания русских евреев за последние 50 лет. 1838—1888» (ч.1, Киев, 1896)

Переводы 
 Клебс Г. А. «Патологическая анатомия» (СПб, 1871)
 Г. Гельмгольц «О законе сохранения сил» (с немецкого на иврит)
 «Объяснение правила Гаусса, служащего для вычисления 1-го дня светлого воскресения для христианских греко-российских и римо-католических исповеданий» (рукопись)
 «История одной семьи» (Еврейская библиотека, т. IV).

Литература 
 Еврейская энциклопедия
 «Пережитое» (сборник, т.3, 6л.)

Ссылки 
 
 Р. М. Кулишер в Еврейской энциклопедии

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1828 году
Родившиеся в Дубно
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Умершие в 1896 году
Умершие в Киеве
Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Медики Российской империи
Персоналии:Дубно